Stadio Artemio Franchi ist der Name zweier nach dem langjährigen UEFA-Präsidenten Artemio Franchi benannter Stadien:

 Stadio Artemio Franchi (Florenz), größtes Fußballstadion in Florenz, Heimstätte des AC Florenz.
 Stadio Artemio Franchi (Siena), Heimstätte AC Siena